Improvised Explosive Device – ordigno esplosivo
 Interlingua-English Dictionary – primo dizionario Interlingua pubblicato nel 1951 dalla International Auxiliary Language Association
 Intervento edilizio diretto – in edilizia
 Istituto Europeo di Design – scuola italiana di design
 Displasia epiteliale intestinale –  dall'inglese "intestinal epithelial dysplasia"
Intermittent Explosive Disorder – disturbo del comportamento caratterizzato da espressioni estreme di rabbia
Intelligent electronic device